Two Step steht für:

 Two Step (Musikrichtung), eine Musikrichtung
 ein Schlagzeugmuster, verwendet bspw. in der gleichnamigen Musikrichtung und im Drum and Bass
 Two Step (Tanz), einen Paartanz
 Nightclub Two Step, einen Paartanz
 Two Step, eine Betriebsart des Netzwerkprotokolls, siehe Precision Time Protocol #Sende-Betriebsarten
Siehe auch:
 Two-Step-Flow
 Two Step Cliffs
 Two Step Moraine
 Two Steps from Hell